Siekluki – wieś w Polsce, w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia
 Siekluki – wieś w Polsce, w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki

Zobacz też
 Stare Siekluki – wieś w Polsce, w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gm. Stara Błotnica